Aldo Montano ist der Name folgender Personen:

* Aldo Montano (Fechter, 1910) (1910–1996), italienischer Fechter 
 Aldo Montano (Fechter, 1978) (* 1978), italienischer Fechter